De 15 kilometer individueel vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op donderdag 18 februari 2010. Titelhouder was de Russische Svetlana Isjmoeratova.

De Noorse Tora Berger won de titel. Ze won hiermee de 100e gouden medaille op de Winterspelen voor haar land.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen Individueel